Casciana ima više značenja:
 Casciana, Lucca
 Casciana, Massa-Carrara